Торки — многозначное слово.

 Торки́ () — ойконим, название нескольких городов:
 Торки — морской город-курорт в графстве Девон (Великобритания)
 Торки — город в штате Виктория (Австралия)
 Торки — город в штате Квинсленд (Австралия)
 Торки — город в провинции Саскачеван (Канада)

 То́рки — тюркское племя
 Торки — деревня в Кадуйском районе Вологодской области
 Торки — село в Радеховском районе Львовской области Украины

См. также 
 «Торки Юнайтед» — английский футбольный клуб из города Торки.